

Medaglie

Teste di serie

  Magomedrasul Medžidov (Campione)
  Ivan Dyčko (Finale)
  Joe Joyce (Ottavi)

<li>  Roberto Cammarelle (Semifinale)
<li>  Filip Hrgović (Quarti di finale)
<li>  Erik Pfeifer (Semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013